L'uomo bicentenario o L'uomo del bicentenario, racconto di Isaac Asimov del 1976, contenuto nella raccolta Antologia del bicentenario. Dal racconto è stato tratto il romanzo Robot NDR 113 scritto a quattro mani da Asimov e Robert Silverberg
L'uomo bicentenario, film del 1999 diretto da Chris Columbus ed interpretato da Robin Williams